Шнейдерман Михайло Юхимович — Герой Радянського Союзу.
 Шнейдерман Володимир Григорович (*1943) — радянський футболіст та український футбольний тренер.
 Шнейдерман Роман Григорович — радянський футболіст, радянський та український футбольний функціонер та тренер. Майстер спорту СРСР.

Німецькі прізвища
Єврейські прізвища